Чемпионат Испании по баскетболу 2013/2014 являлся 51 сезоном «ЛФБ» () — высшего женского баскетбольного дивизиона Испании. Впервые чемпионом в Испании стал клуб из Ривас-Васиамадрида «Ривас Экополис».

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) регулярный сезон — 12 команд с 12 октября 2013 года по 29 марта 2014 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) плей-офф — четыре лучших команды «регулярки» образуют сетку, начиная с полуфинала.

Участники 
Перед началом турнира 9-я команда прошлого чемпионата «Фуэнтеррабиа-Ирун» (Фуэнтеррабиа) снялась с соревнования, «ЮНБ Обенаса» из Памплоны (6-е место) добровольно понизился в низший дивизион.

 *- места команд в подэлитном дивизионе «ЛФБ2»

Регулярный сезон

Плей-офф

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  Перфумериас Авенида
 3. Гран Канария 2014 
 4. Эмбутидос Паярель  
 5. Спар Юнихерона  
 6. Сьюдад де Бургос  
 7. Кади — ИСГ Софтвэр  
 8.  Хипускоа  
 9.  Манн Филтер  
 10. Конкуэро
 11.  БК Самарат 
 12.  Биская

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира 
  Эшая Мёрфи («Перфумериас Авенида»)
  Мария Гомес («Хипускоа») 
  Анжелика Робинсон («Перфумериас Авенида») 
  Рита Монтенегро («Эмбутидос Паярель») 
  Асту Ндур («Гран Канария 2014»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

См. также 
 Чемпионат Испании по баскетболу 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 

2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе
Чемпионат Испании по баскетболу по сезонам